Gnadenbrot steht für:

 Gnadenbrot (Almosen), eine milde Gabe
 Gnadenbrot (Tierhaltung), Pflege eines nicht mehr leistungsfähigen Tieres

Siehe auch: